Garßen steht für:

 Garßen, ein Stadtteil von Celle
 Garßen, ein Ort in Lettland

Garßen ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf von Garßen (1885–1946), deutscher Richter und Präsident des Oberlandesgerichts Celle
 Elias von Garßen (* 1997), deutscher Baseballspieler
 Georg von Garßen (1852–1923), deutscher Politiker und Bürgermeister der Stadt Goslar
 Ludolph Garßen (1560–1635), deutscher Jurist und Landsyndikus

Siehe auch:
 Garßenhof, Wohnhaus eines ehemaligen Hofes in Salzgitter-Gitter